EBB est un sigle qui peut signifier :
 .

EBB est un sigle qui peut signifier :
 Elizabeth Barrett Browning, une poétesse anglaise majeure du , épouse de Robert Browning ;
 Études balistiques de base, un programme militaire français ;
 Étudiants Bien Branchés, un programme d'éducation du Canada ;
 Euzkadi Buru Batzar, une branche du Parti nationaliste basque ;
 Ezker Batua-Berdeak, une organisation politique du Pays basque.
Code